Plinij (latinsko Plinius) ima več pomenov.

Osebnosti 

 Gaj Cecilij Sekund Plinij starejši (23 – 79), rimski pisec, učenjak in častnik.
 Gaj Plinij Cecilij Sekund - Plinij mlajši (63 – okoli 113), rimski pravnik, državnik, govornik in pisatelj.